Dwie miejscowości w Czechach:
 Vlčice – w powiecie Jesionik
 Vlčice – w powiecie Trutnov